Гран-при Германии 1991 года — девятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1991 года. Прошёл на трассе Хокенхаймринг в Германии. Соревнования состоялись 28 июля 1991 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Риккардо Патрезе 1:43,569

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Хоккенхайме